Почтово-гербовая марка () — фискальная марка, которая была разрешена к почтовому обращению.

Терминология 
Почтово-гербовые марки следует отличать от марок с надписью  («Почтовый и гербовый сбор»), которые всегда предназначались для использования в обеих целях, или от фискальных марок, используемых в почтовых целях случайно или по той причине, что местные почтовые правила не запрещают такое использование.

В русскоязычной филателистической литературе может встречаться несколько более обобщённое понятие почтово-гербовых марок. Так, в «Большом филателистическом словаре» (1988) делается следующее допущение относительно марок с надписью :
«В какой-то степени к маркам почтово-гербовым можно отнести ряд марок Великобритании, выпущенных в качестве и почтовых, и гербовых, что было подтверждено соответствующей надписью на них».

В. А. Новосёлов (2008) считает почтово-гербовыми исключительно марки типа .

В то же время «Филателистический словарь» (1968) выделяет другой термин — «гербово-почтовые марки», применяемые как для оплаты гербового сбора, так и для франкировки почтовых отправлений, и относит сюда также марки .

Описание 
В некоторых странах почтовые ведомства могут прибегать к эмиссии особых марок, предназначенных для оплаты каких-либо сборов и не связанных с почтовыми тарифами. Иногда такие марки могут употребляться и для оплаты пересылки почтовой корреспонденции. В этих случаях почтово-гербовые марки могут включать в каталоги почтовых марок в специальной рубрике.

Почтово-гербовые марки могут появляться по причине нехватки почтовых марок для какой-либо страны или по экономическим причинам в целях использования устаревших фискальных марок или избыточных запасов фискальных марок.

Почтово-гербовую марку обычно можно определить только по оттискам почтового штемпеля на погашенных марках или в случае, когда такая марка обнаруживается наклеенной на конверте.

Примеры по странам

Великобритания 

Почтово-гербовые марки были разрешены на территории Соединённого Королевства с 1 июня 1881 года.

Такие марки также годились для почтового обращения в британских колониях, таких как Мальта, где в то время использовались почтовые марки Великобритании, а также в британских почтовых отделениях за границей в таких местах, как Бейрут.

Новая Зеландия 

С 1 апреля 1882 года фискальные марки стали действительными для почтового использования и наоборот. Эта практика в истории новозеландской почты продолжалась до 1960-х годов.

 с надпечатками для различных тихоокеанских островов точно так же годились для оплаты пересылки почтовых отправлений. При этом на таких островах как  и Токелау они использовались только в почтовом обращении и не были пригодны для фискальных целей.

Другие страны 
Почтово-гербовые и аналогичные им марки использовались рядом других почтовых администраций, в том числе в таких государствах и территориальных образованиях как:

См. также

Примечания 

Почтовые марки
Фискальные марки